Le Japon a participé pour la première fois aux Jeux olympiques en 1912, puis à presque tous les Jeux olympiques depuis. Il n'a pas été invité aux jeux en 1948, juste après la Seconde Guerre mondiale, et il a boycotté les Jeux olympiques d'été de 1980.

Le Japon a accueilli quatre fois les jeux :
 en 1964 à Tokyo
 en 1972 à Sapporo
 en 1998 à Nagano
 en 2020 à Tokyo

Les athlètes japonais ont remporté 360 médailles aux Jeux olympiques d'été, avec la plupart des médailles d'or remportés en judo. Le Japon a également gagné 37 médailles aux Jeux olympiques d'hiver.

Comité national olympique 

Le comité olympique japonais a été fondé en 1911 et reconnu par le Comité international olympique en 1912.

Tableau des médailles

Par année

Par sport 
Après les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres, la natation, le judo et la gymnastique sont les sports qui ont rapporté le plus de récompenses aux sportifs du Japon.

Notes et références

Voir aussi
 Liste d'athlètes olympiques ou paralympiques japonais devenus parlementaires